Lillywhite ist der Familienname folgender Personen:

 James Lillywhite (1842–1929), englischer Cricketspieler und Kapitän der englischen Nationalmannschaft
 Steve Lillywhite (* 1955), englischer Musikproduzent